Мержаново — железнодорожная платформа, расположенная в хуторе Мержаново Неклиновского района Ростовской области.

Относится к Ростовскому отделению Северо-Кавказской железной дороги. На ней делают остановки пригородные электрички. На платформе оборудованы остановочные павильоны.

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Мержаново

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции Северо-Кавказской железной дороги